New Era Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 New Era Building (Iowa), ID-Nr. 89002103
 New Era Building (Pennsylvania), ID-Nr. 83002256